Карнаух — украинская фамилия:

 Карнаух, Анна Олеговна (род. 1993) — российская ватерполистка.
 Карнаух, Назар Васильевич (1900 — после 1954) — сотрудник НКВД, депутат Верховного Совета СССР I созыва.
 Карнаух, Ольга Алексеевна (1926 — 2018) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза. 
 Карнаух, Юрий Юрьевич (1939—?) — советский государственный деятель, финансист.

См. также 
 Карнаухов
 Карнаухово 
 Карнауховский